Никола́й Мо́хов:
 Мохов, Николай Константинович (1912—1942) — советский командир-подводник.
 Мохов, Николай Павлович (1928—2020) — театральный актёр, народный артист Российской Федерации (1998).